|-
| 154801 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154802 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154803 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154804 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154805 - || || 12 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154806 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154807 - || || 15 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154808 - || || 12 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154809 - || || 15 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154810 - || || 15 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154811 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154812 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154813 - || 2004 QA || 16 d'agost de 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 154814 - || || 17 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154815 - || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154816 - || || 22 d'agost de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 154817 - || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154818 - || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154819 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154820 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154821 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154822 - || || 21 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154823 - || || 26 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154824 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154825 - || || 5 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154826 - || || 5 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154827 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154828 - || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 154829 - || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 154830 - || || 3 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154831 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154832 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154833 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154834 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154835 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154836 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154837 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154838 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154839 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154840 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154841 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154842 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154843 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154844 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154845 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154846 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154847 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154848 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154849 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154850 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154851 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154852 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154853 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154854 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154855 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154856 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154857 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154858 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154859 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154860 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154861 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154862 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154863 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154864 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154865 Stefanheutz || || 9 de setembre de 2004 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 154866 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154867 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154868 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154869 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154870 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154871 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154872 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154873 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154874 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154875 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154876 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154877 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154878 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154879 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154880 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154881 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154882 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154883 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154884 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154885 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154886 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154887 - || || 11 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154888 - || || 9 de setembre de 2004 || Uccle || P. De Cat, E. W. Elst
|-
| 154889 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154890 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154891 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154892 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154893 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154894 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154895 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154896 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154897 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154898 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154899 - || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154900 - || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

4